Pantón une commune d'Espagne ;
 Panton, une localité américaine située dans le Vermont ;
 Panton, un ancien label de disque tchèque ;
 Verner Panton (1926–1998), un designer danois.

Homonymie de toponyme